Teobald – imię męskie pochodzenia germańskiego, zapisywane w Polsce od średniowiecza. Pierwszy człon to germ. þeudo, stsas. thioda, stwniem. diot – „lud”; drugi to bald – „odważny, śmiały”. Można je tłumaczyć jako „sławny wśród ludzi”. Pierwszy człon tego imienia notował liczne odmiany, w tym w dawnej Polsce zapisano wariant tego imienia Tybald (tę formę imienia przyjęto w tłumaczeniu dla jednej z postaci „Romea i Julii” Szekspira), Dypołt, Dziepołt. Forma z początkowym Teo- < germ. Theudo- jest zhellenizowana z odniesieniem do gr. θεος (theos) – „bóg”; notowana w Polsce od 1265 roku (natomiast forma Dziepołt – Depoldus – od 1218 roku).

Staropolskie zdrobnienie imienia: Tyba (też od Tyburczy); ponadto niektóre możliwe inne staropolskie zdrobnienia: Depa, Dyp, Tyc(z), Tyc(z)a, Tyc(z)an, Tyc(z)e, Tyc(z)ek, Tyc(z)ko, Tyc(z)o, Tyl, Tyla, Tylasz, Tyle, tylek, Tylik, Tyliszak, Tylko, Tylo, Tylusz, Tyluszek, Tyluszko.

Teobald, Tybald, Dypołt i w pozost. wariantach imieniny obchodzą:
 21 maja, w dzień wspomnienia św. Teobalda z Vienne
 1 czerwca, w dzień wspomnienia św. Teobalda Roggeri
 30 czerwca, w dzień wspomnienia św. Teobalda z Provins
 8 lipca, w dzień wspomnienia św. Teobalda z Vaux-de-Cernay
 6 listopada,  w dzień wspomnienia św. Teobalda z Dorat

Żeński odpowiednik: Teobalda

Odpowiedniki w innych językach 
 łacina – Theobaldus
 język angielski – Theobald
 język francuski – Thibaud, Thibault
 język niemiecki – Theobald
 język portugalski – Theobaldo
 język włoski – Tebaldo, Teobaldo

Znane osoby noszące to imię w różnych wariantach 
 Dypold I – syn księcia czeskiego Władysława I i Rychezy z Bergu
 Dypold II – syn Dypolda I
 Dypold III Borzywoj – syn Dypolda II
 Tybald I Oszust (ok. 910–975) – pierwszy hrabia Blois, Chartres, Châteaudun i Tours
 Tybald II (ok. 985–1004) – hrabia Blois, Châteaudun, Chartres i Reims
 Tybald III (hrabia Blois) (1012–1089) – hrabia Blois, Troyes i Meaux
 Tybald V Dobry – hrabia Blois
 Tybald VI (zm. 1218) – hrabia Blois, Chartres, Châteaudun i Clermont-en-Beauvaisis
 Tybald II – hrabia Szampanii i Troyes
 Tybald III – hrabia Szampanii
 Tybald IV – hrabia Szampanii
 Tybald V – hrabia Szampanii
 Tybald I Lotaryński (ok. 1191–1220) – książę Lotaryngii od 1213 roku
 Tybald II Lotaryński (1263–1312) – książę Lotaryngii od 1302
 Tybald – hrabia Baru
 papież elekt Celestyn II, właśc. Teobald Buccapeccus (zm. ok. 1126/27)
 papież Grzegorz X (1230-1276), właśc. Teobaldo Visconti – papież od 1271  
 Thibaut de Chepoy – francuski rycerz i dyplomata na usługach Karola de Valois i papieża Klemensa V, formalny przywódca Kompanii Katalońskiej w latach 1307-1309
 Thibaud Gaudin (prawdop. 1229–1293) – dwudziesty drugi wielki mistrz zakonu templariuszy
 Thibaud de Vermandois (zm. 1188) – francuski benedyktyn i kardynał

Zobacz też 
 Saint-Thibaud-de-Couz
 Saint-Thibault (Aube)
 Saint-Thibault (Côte-d’Or)
 Saint-Thibault (Oise)
 Saint-Thibault-des-Vignes
 Saint-Thibaut
 Saint-Thiébaud
 Saint-Thiébault

Przypisy 

Męskie imiona germańskie